Příjmení Marčík nosí více významných osobností:

 Jaroslav Marčík (1955–2022) – český fotbalista, obránce
 Petr Marčík (* 1959) – český fotbalista
 Víťa Marčík (* 1963) – čelný představitel a zakladatel alternativního divadelního spolku Teátr Víti Marčíka; scenárista, herec, režisér a hudebník